El Polo bezeichnet:

 ein Musikstück von Albéniz, siehe Iberia (Albéniz)#Drittes Buch
 eine Gesangsform im Flamenco, siehe Polo (Flamenco)

Siehe auch:
 Polo (Begriffsklärung)